est un personnage de fiction du manga Tokyo Mew Mew à la Mode. Elle est aussi vue dans la dernière page du volume 7 de Tôkyô mew mew, qui n'est pas raccroché au manga Tokyo mew mew à La Mode.

Histoire 
Berry apparaît pour la première fois au café dans le  livre de TMM (Tokyo mew mew), et l'histoire de TMM à la mode commence comme ça : Après une dure journée d'école, Berry est fatiguée. Elle tombe dans les escaliers, mais est rattrapée par Ryo Shirogane. Il l'invite à venir au Café Mew Mew, un jour. Berry décide de le suivre pour le remercier. Elle entre dans le café et commence à admirer les patiseries.

Elle est surprise par Ryo et tombe dans le QG des Mew mew. Elle court les yeux fermés et tombe par accident dans la machine à injection d'ADN, où elle reçoit les gènes d'un chat des Andes et d'un lapin des îles Amami. Quand elle se réveille, Shirogane lui offre R2003, un nouveau modèle de R2000 (Masha ou MiniMew). Elle l'appellera ensuite Usha.

Quand elle sort de son cours de hockey qui se passe à l'école pour rejoindre Tasuku pour un rendez-vous, elle est attaquée par un chimèranimal (Prédasite). Elle se transforme alors en Mew mew et combat le chimèranimal (Prédasite).
 
Après, Berry rejoint l'équipe des Mew mew comme Ichigo Momomiya, Minto Aizawa, Purin Fong, Retasu Midorikawa et Zakuro Fujiwara.

Shirayuki Berry